Marina (navegació), conjunt d'organitzacions i mitjans dedicats a activitats marítimes 
 Marina o armada, branca de les forces armades que desenvolupa la seva activitat en el medi aquàtic
 Toponímia:
 Marina (Califòrnia)
 Marina (Croàcia)
 La Marina, comarca del País Valencià
 La Marina de Sants, àrea del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona 
 La Marina de Port, barri de Barcelona
 La Marina del Prat Vermell, barri de Barcelona
 Marina de Cudeyo, municipi de la comarca de Trasmiera, en la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 Marina de Llucmajor a Llucmajor al migjorn de Mallorca 
 Marina del Penedès, zona del litoral català entre el massís del Garraf i el Riu Gaià (Garraf i Baix Penedès)
 Marina del Rey, ciutat marítima dels EUA localitzat al Comtat de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia 
 Marina Vell, possessió del terme municipal d'Algaida, a Mallorca 
 Cine Marina, sala d'exhibició cinematogràfica al carrer Ginebra de Barcelona 
 Coll de Marina, collada al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Estació de Marina, estació de metro i tramvia entre els districtes de l'Eixample i Sant Martí (Barcelona)
 Portal de la Marina centre comercial a l'extrem occidental del nucli urbà d'Ondara (Marina Alta)
 Ramal de Marina, ramal ferroviari entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Barcelona
 Serra de Marina, conjunt de muntanyes a la zona litoral de la Selva 
 Serralada de Marina, alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana a les comarques del Barcelonès i el Maresme
 Teatre de la Marina, sala d'exhibició d'espectacles al passeig Joan de Borbó de Barcelona
 Tossal de la Marina, muntanya al nord-est i damunt del poble de Castellet (Tremp, Pallars Jussà)
 Trenet de la Marina, ferrocarril de via estreta que connecta la ciutat d'Alacant amb Dénia 
 Art:
 Marina (pintura), obra pictòrica que representa el mar
 Marina (Arrieta), sarsuela d'Emilio Arrieta
 Marina (llibre), novel·la fantàstica de Carlos Ruiz Zafón 
 Biografies:
 Cognom:
 Agustín Marina Pérez (Oviedo, 1943), polític asturià que ha treballat sobretot a Catalunya
 José Antonio Marina (Toledo, 1939) assagista espanyol especialitzat en filosofia i política
 Prenom:
 Marina el Monjo (Bitínia, ~460 o 725 - Qannoubine, Síria, 508 o 765), dona, que va viure com a monjo en un monestir masculí del Líban, venerada com a santa a tota la cristiandat 
 Marina de Grècia, duquessa de Kent (Atenes, 1906 - Londres, 1968), princesa de Grècia i de Dinamarca i Duquessa de Kent (1934-1968)
 Marina and the Diamonds, cantant i compositora gal·lesa d'origen grec
 Marina Abramović (Belgrad, Iugoslàvia, 1946), artista sèrbia de performance 
 Marina Alabau Neira (Sevilla, Espanya 1985), regatista andalusa, guanyadora d'una medalla olímpica d'or 
 Marina Albiol Guzmán (Grau de Castelló, 1982), política valenciana 
 Marina Arrate Palma (Osorno, 1957), poeta i psicòloga clínica xilena 
 Marina Arismendi (Montevideo, 1949), política uruguaiana, mestra de primària, i membre del Partit Comunista de l'Urugai
 Marina d'Augas Santas o d'Aguas Santas (Augas Santas, Allariz, província d'Ourense), verge i màrtir venerada com a santa per l'Església catòlica 
 Marina Bru i Purón (Lleó, 1928), periodista d'origen lleonès resident a Catalunya 
 Marina Clotet i Guasch (Barcelona, 1941 – 2006) 
 Marina Comas (Santa Maria de Besora, 1996) actriu catalana 
 Marina Comellas i Fernández (Barcelona, 1947), dirigent veïnal catalana 
 Marina de Escobar (Valladolid, 1554 — 1633), laica castellana, fundadora de la branca castellana de l'Orde de les Brigidines 
 Marina Gatell (Sabadell, 1979), actriu catalana 
 Marina Geli i Fàbrega (Sant Gregori, 1958), política catalana
 Marina Karella (Atenes 1940), princesa de Grècia i de Dinamarca pel seu matrimoni amb el príncep Miquel de Grècia 
 Marina Klímova (Sverdlovsk, Unió Soviètica, 1966), patinadora artística sobre gel russa 
 Marina Lewycka (1946, Kiel), escriptora britànica d'ascendència ucraïnesa 
 Marina Llansana i Rosich (Igualada, 1976) política d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 Marina Logvinenko, Marina Dobrancheva-Logvinenko o Marina Dobrancheva (Shakhty, Unió Soviètica, 1961), tiradora russa 
 Marina Rossell i Figueras (Castellet i la Gornal, 1954), cantant catalana que canta en català 
 Marina Silva (Acre, 1958) ambientalista i política brasilera
 Marina Tsvetàieva (1892 - 1941), poetessa i escriptora russa